Municipio de Clifton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Clifton (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Faulkner.
 Municipio de Clifton (condado de Ashe, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ashe.
 Municipio de Clifton (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Clifton (condado de Beadle, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Beadle.
 Municipio de Clifton (condado de Spink, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Spink.
 Municipio de Clifton (condado de Washington, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Clifton (condado de Wilson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Wilson.
 Municipio de Clifton (condado de Lyon, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Clifton (condado de Traverse, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Traverse.
 Municipio de Clifton (condado de Randolph, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Clifton (condado de Lackawanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lackawanna.